Timmel steht für:
 Timmel, Ortsteil der Gemeinde Großefehn (Ostfriesland)

Personen:
 Karin Timmel (* 1958), deutsche Verwaltungswirtin und Lehrerin
 Katja Timmel (* 1985), deutsche Unihockeyspielerin
 Vito Timmel (1886–1949), italienischer Maler